Magne est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom et patronyme 
 Magne est un prénom masculin désuet, signifiant « grand ».
 Magne est aussi un patronyme français.

Saints chrétiens 
 Magne d'Anagni, évêque d'Anagni.
 Magne d'Avignon, père d'Agricol d'Avignon.
 Magne de Füssen, fêté le 6 septembre.
 Magne des Orcades (v. 1076-1115), fêté le 16 avril.

Personnalités portant ce patronyme 
Magne est un nom de famille français courant qui possède de nombreuses variantes orthographiques dont Maigne, et Manhe. Il a des origines fréquentes en Dordogne, dans le Cantal, en Corrèze, en Haute-Loire et en Aveyron. Il est notamment porté par :
 Antonin Magne (1904-1983), coureur cycliste français ;

 Auguste-Joseph Magne (1816-1885), architecte parisien ;
 Charles Magne, (1897-1967), homme politique français ;
 Émile Magne (1877-1953), écrivain et historien spécialiste du  français ;
 Eugène Magne (1873-1950), homme politique français originaire d'Avignon ;
 Francis Magne (1924-2014), phycologue français, dont l’abréviation botanique standard est F.Magne ;
 Grégory Magne, réalisateur et scénariste français ;
 Henri-Marcel Magne (1877-1944), artiste français, designer en mobilier Art Déco ;
 Jean Magne (1913-1958), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Jean-Henri Magne (1804-1885), vétérinaire français à Maisons-Alfort originaire de Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron) ;
 Julie Magne (av.1795 - ?), sœur de Jean-Henri, épouse de Louis-Furcy Grognier (naturaliste) ;
 Lucien Magne (1849-1916), architecte français ;
 Marie-Ange Magne (1987-), personnalité politique française ;
 Michel Magne (1930-1984), compositeur français de musiques de films ;
 Olivier Magne (né en 1973), joueur de jeu à XV français ;

 Pierre-Alexandre Charles Magne (1818-1889), ophtalmologiste de renom, médecin de Napoléon III ;
 
 Eugène Magne (1814-1881), fils du précédent, inspecteur d'académie, professeur de rhétorique et grand maître de la loge de Périgueux ;
 Pierre Gaston Magne, dit de Corvetto (1846 - v. 1891), se présente comme « comte de Corvetto » en Russie où il a la charge d'entretien de l'église de Smolensk de 1874 à 1880 ;
 Wsevolod Magne dit de Corvetto, fils du précédent, (v.1879 à Pavlovsk - v.1917 à Constantinople, vraisemblablement à l'hôpital français, officier de la Légion étrangère, chevalier de la Légion d'Honneur.

Toponyme 

 Le Magne (en ), péninsule grecque située au sud du Péloponnèse entre le golfe de Messénie à l'ouest et le golfe de Laconie à l'est.
 La Magne (de l'anthroponyme ), est un ruisseau de Belgique, affluent de la Vesdre.
 La Magne, ancienne commune suisse située dans le canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Vuisternens-devant-Romont.

Références

Voir aussi 
 Charlemagne (748-814), fils de Pépin le Bref, roi des Francs à partir de 768, empereur en 800
 Saint-Magne, commune française, située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine
 Saint-Magne-de-Castillon, commune française, située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine
 La Tour Magne, monument gallo-romain de Nîmes.
 
 Entreprise Magne Baumann France

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien